Technika zabezpieczenia mienia - to dziedzina techniki, która wykorzystuje osiągnięcia wielu dziedzin nauki i techniki do ochrony mienia, życia i zdrowia lub informacji. Podstawowymi grupami, jakie można wyodrębnić w szeroko pojmowanej dziedzinie technik zabezpieczenia mienia, są:
 systemy kontroli dostępu (SKD),
 systemy alarmowe,
 systemy dozorowe (monitorowanie).

Każda z tych grup charakteryzuje się specyficznymi, wyróżniającymi się czynnikami. Różny jest zakres ich działania oraz związanych z nimi funkcji i procedur.

Bibliografia 
Mikulik J.: Budynek inteligentny, TOM II – Podstawowe Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Bezpieczeństwo fizyczne